Кладас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кладас, Крокодилос (известен также как Крокондилос и Коркондилос; 1425—1490) — греческий военачальник Мореи (средневековый Пелопоннес) конца XV века.
 Кладас, Николаос (1871 — после 1938) — греческий генерал-майор.
 Иоанн Кладас (Иоанн Лампадарий) — византийский церковный композитор XIV века.